Morett ist der Familienname von

 Charlene Morett (* 1957), US-amerikanische Hockeyspielerin
 Franz Joseph von Morett (1805–1880), deutscher Jurist und Politiker